A 2014-es SEAT León-Európa-kupa a SEAT León-Európa-kupa bajnokságának negyedik idénye volt, az első 2010 óta. Az évad során 6 helyszínen rendeztek összesen 12 futamot. A bajnoki címet Pol Rosell szerezte meg, Manuel Giãoal szemben.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők
Az összes induló a SEAT Leon Cup Racer versenyautóval teljesítette a szezont.

Összefoglaló

Végeredmény

A versenyen szerezhető pontok:

A kvalifikáción szerezhető pontok:

Jegyzetek 

SEAT León-Európa-kupa
SEAT León-Európa-kupa